Schomberg o Schömberg es pot referir a diverses persones o topònims:

Llocs

A Canadà 
 Schomberg (Ontàrio)

A Alemanya 
 Schömberg (Turíngia), al districte de Greiz, Turíngia
 Schömberg (Zollernalbkreis), a Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schömberg (Calw), a Calw, Baden-Württemberg

A Polònia 
 Schömberg, nom en alemany per a Chełmsko Śląskie a la baixa Silèsia

Persones 
 Henri de Schomberg (1575–1632)
Charles de Schomberg (1601–1656) 
 Meyer Löw Schomberg (1690–1761)
Ralph Schomberg (1714–1792)
Alexander Schomberg (1720–1804)
Alexander Wilmot Schomberg (1774–1850)
Charles Marsh Schomberg (1779–1835)
Charles Frederick Schomberg (mort el 1874)
 Schomberg Kerr, 9è Marquess de Lothian (1833–1900)

Ducs de Schomberg 
 Frederick Schomberg, 1er Duke of Schomberg (1615/6–1690)
 Charles Schomberg, 2n Duke of Schomberg (1645–1693)
 Meinhardt Schomberg, 3r Duke of Schomberg (1641–1719)

Altres 
 Schomberg House, Londres
 Schomberg House, Belfast, seu de l'Orange Order
 Duc de Schomberg

Pàgines de desambiguació